FSD ist die Abkürzung für
 Fahrzeugsystemdaten GmbH – Zentrale Stelle nach Straßenverkehrsgesetz, eine beliehene Stelle zur Erstellung von einheitlichen Prüfvorgaben zur Überprüfung elektronischer Systeme bei der Hauptuntersuchung und Sicherheitsprüfung (Kfz)
 Feuerwehrschlüsseldepot
 Fünf Sterne deluxe
 Full Self-Driving, eine Haupt-Funktion von Teslas Autopiloten
 Funktionsstrukturdiagramm
 französischer Name der Schweizerischen Stiftung für Minenräumung: Fondation Suisse de Déminage
 Frankfurter Societäts Druckerei
 Free Self-Defence
 Freiwilliger Seenot-Dienst
 Freie Schützen in Deutschland e. V.
 Female Sexual Dysfunction
 Federal Systems Devision
 Powiat Strzelecko-Drezdenecki in der Woiwodschaft Lebus, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung